De Gazet van Antwerpen Trofee 1990-1991 begon op 11 november in Niel en eindigde met de in Rijkevorsel al op 29 december. De Trofee telde dit jaar slechts 5 crossen. De eindwinst was voor de Belg Marc Janssens.

Eindklassement (top 10)

Uitslagen

Bpost bank trofee
Veldrijden in 1990
Veldrijden in 1991